Chíquiza kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chíquiza (ort), Boyacá, 
 Chíquiza (kommun), Boyacá,